Joan Lamote de Grignon i Bocquet (Barcelona 1872 - 1949), va ser músic i compositor.
 Ricard Lamote de Grignon i Ribas (Barcelona 1899 - 1962), fill de Joan Lamote de Grignon, va ser músic i compositor.